Diese Liste der Abgeordneten zum Landtag Steiermark (X. Gesetzgebungsperiode) listet alle Abgeordneten zum Steiermärkischen Landtag in der X. Gesetzgebungsperiode vom 21. Oktober 1981 bis zum 18. Oktober 1986 auf. Bei der Landtagswahl 1981 erreichte die Österreichische Volkspartei (ÖVP) 30 der 56 Landtagssitze und konnte dadurch ihre absolute Mandatsmehrheit verteidigen, wobei sie gegenüber der Landtagswahl 1978 unverändert blieb. Die Sozialistische Partei Österreichs (SPÖ) gewann ein Mandat und stellte nach der Wahl 24 Landtagsabgeordnete, die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) büßte ein Mandat ein und war nur noch mit zwei Mandataren vertreten.

Funktionen

Landtagsabgeordnete

Literatur 
 Josef Rauchenberger (Hrsg.): Stichwort Bundesländer – Bundesrat. Wahlen und Vertretungskörper der Länder von 1945 bis 2000. Wien 2000, ISBN 3-901111-05-0.

10